BJR peut faire référence à :
 Business judgment rule (en français, règle de l'appréciation commerciale), une doctrine en droit corporatif qui permet à un tribunal de se fier sur le jugement des administrateurs et dirigeants d'une entreprise ;
  ;
 bonjour, en argot internet.

Code IATA des aéroports